Roch steht für:

 Roch, Wesen aus Tausendundeiner Nacht
 Roch (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 River Roch in Nordwestengland

Roch ist der Familienname folgender Personen:
 André Roch (1906–2002), Schweizer Alpinist, Skirennläufer und Lawinenschützer
 Bernhard Kurt Roch (1847–1922), deutscher Bildhauer
 Christian Wilhelm Roch (1758–1812), deutscher Steuerbeamter, Schriftsteller und Kirchenlexikon-Herausgeber
 Claude Roch (* 1945), Schweizer Politiker
 Ernst Roch (1862–1931), deutscher Lithograf und Politiker (Freisinn)
 Eugenio Anguiano Roch (* 1929), mexikanischer Diplomat
 François Roch Ledru des Essarts (1770–1844), französischer Divisionsgeneral
 Georg Roch (1881–1943), deutscher Bildhauer
 Gustav Roch (1839–1866), deutscher Mathematiker
 Heinz Roch (1905–1945), deutscher SS-Oberführer und Politiker (NSDAP)
 Isabell Roch (* 1990), deutsche Handballspielerin
 Jean Roch, Pseudonym von Félix Pissarro (1874–1897), französischer Maler, Radierer und Karikaturist
 Jens Roch (* 1978), deutscher Badmintonspieler
 Marc Roch (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Roch (1793–1862), deutscher Maler
 Paul Roch (1890–1966), deutscher Politiker (SED, DBD), MdV
 Siegfried Roch (* 1959), deutscher Handballspieler
 Willy Roch (1893–1977), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Wolfgang Roch (1884–1917), deutscher Philologe, Museumsdirektor in Bautzen

Siehe auch:
 Satz von Riemann-Roch
 St. Roch
 Saint-Roch (Begriffsklärung)
 Roche
 Roches